Холле:

 Холле — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Холле, Хуго (1890—1942) — немецкий музыковед и музыкальный педагог.